

Єсіль — місто, Єсільський район, Акмолинська область
 Єсіль — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Єсіль — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область